Эдельве́йс (Edelweiss, Es war ein Edelweiss) — маршевая песня германской армии, написанная в 1939 году. Автор — Хермс Ниль (Фердинанд Фридрих Герман Нилебок, 1888—1954). Музыка и текст песни традиционно для творческой манеры автора стилизованы под немецкий фольклор. В послевоенные годы, вплоть до нынешнего времени исполняется немецкими фолк-группами и певцами (Хайно, Францль Ланг) на лирический мотив.

В 1940-е гг. была создана кавер-версия Se oli orvokki для финской армии.

Немецкий текст и русский перевод

Ссылки 
 Немецкий оригинал песни; маршевая музыка 30-х гг.
 Немецкий оригинал песни; современная версия в исполнении Францля Ланга

Нацистская пропаганда
Музыка Германии
Военные марши
Марши по алфавиту